Strudel peut faire référence à :

Strudel, une pâtisserie,
Strudel aux pommes, une sorte de strudel.

Patronymes 
Paul Strudel (1648-1708), sculpteur autrichien,
Peter Strudel (1660-1714), sculpteur et peintre autrichien.